Ovo je šesta sezona Jadranske vaterpolske lige. Hrvatski klub riječko Primorje obranio je naslov sa svim pobjedama. Igra 12 klubova dvokružno (22 kola), nakon čega slijedi Final Four. Sudjeluju iste momčadi kao i prethodne sezone osim slovenskog predstavnika koji je sada Branik iz Maribora (ne Triglav iz Kranja), a format natjecanja ostao je nepromijenjen.

Ligaški dio natjecanja

Ljestvica

Pojedinačna priznanja 

 najbolji igrač: Paulo Obradović (Primorje)
 najbolji vratar: Marko Bijač (Jug)
 najbolji strijelac: 63 pogotka (64 računajući završni turnir) - Dénes Varga (Primorje)

Final Four 

Završni turnir održat će se 12. i 13. travnja 2014. u Zadru.

Poluzavršnica

Završnica

Izvori

Poveznice 
 Prvenstvo Hrvatske u vaterpolu 2013./14.
 hvs.hr, Triglav Jadranska liga 2013./14. 

2013.14